Die IFAF Europe Champions League 2016 ist die dritte Spielzeit eines internationalen Turniers für American-Football-Mannschaften in Europa. Ausrichter ist die IFAF Europe, die europäische Abteilung der International Federation of American Football. Im Finale konnten sich die Panthers Wroclaw gegen Milano Seamen durchsetzen. Nach dieser Saison wurde der Wettbewerb eingestellt und durch die IFAF Northern European Football League ersetzt.

Teilnehmer 

North
 
 
 

Center
 
 
 

East
 
 
 

South

Gruppenphase 
Die Teams werden nach geographischer Nähe in vier Gruppen eingeteilt. Jedes Team spielt zwei Gruppenspiele um die Gruppensieger zu ermittelt. Das Final Four Wochenendturnier mit den vier Gruppenersten soll vom 22. bis 24. Juli ausgetragen werden.

North

Center

East

South

Final Four 

Von 22. bis 24. Juli spielten die vier Gruppensieger im Stadion Oporowska in Breslau. In zwei Halbfinalen wurden die zwei Finalisten bestimmt, die sich dann im Finale gegenüberstanden.

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

American-Football-Saison 2016
Sportveranstaltung in Europa
IFAF Europe
Internationaler American-Football-Wettbewerb